Historie zná několik osobností se jménem William Henry:

 William Henry (delegát) (1729–1786) – americký puškař a delegát Pensylvánie v Kontinentálním kongresu
 William Henry (chemik) (1775–1816) – anglický chemik, autor Henryho zákona
 William Henry (kongresman) (1788–1861) – americký kongresman z Vermontu
 William Alexander Henry (1816–1888) – soudce kanadského Nejvyššího soudu
 William Henry (plavec) (1859–1928) – britský plavec
 Wiliam Henry (herec) (1918–1982) – americký herec
 William Henry Hastie (1904–1976) – první afroamerický federální soudce
 William A. Henry III (1950–1994) – americký spisovatel a kritik
 William Henry (1735) (1735–?) – bratr Patricka Henryho, člen rodiny Burgessů

Angličtí králové:
 Vilém III. Oranžský – nebo také William Henry, princ oranžský. Jméno vychází z nizozemského titulu „Willem Hendrik, Prins van Oranje“
 Vilém IV. Britský – než se stal králem, byl nazýván William Henry, hrabě z Clarence

Pojmenování místa:
 William Henry byl původní název města Sorel, Quebec